Die 12. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 26. April bis 8. Mai 1994 in Irland ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier in Irland. Sieger wurde die Türkei durch einen 1:0-Sieg über Dänemark. Deutschland wurde Gruppendritter und schied bereits nach der Vorrunde aus. Titelverteidiger Polen konnte sich ebenso wie der Vorjahresfinalgegner Italien nicht qualifizieren.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Zum ersten Mal wurden für einen Sieg drei Punkte vergeben, für ein Unentschieden gab es weiterhin einen Punkt. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Cobh, Cork, Drogheda, Dublin, Dundalk, Limerick und Tipperary.

Vorrunde

Gruppe A 
Belarus und Österreich beendeten die Vorrunde punkt- und torgleich. Auch der direkte Vergleich ging unentschieden aus. Daher wurde ein Elfmeterschießen um den ersten Gruppenplatz angesetzt, welches Belarus gewann.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden in Dublin statt.

|}

|}

Gruppe C 
Auf Grund des direkten Vergleiches wurde Russland Gruppenerster, Dänemark Gruppenzweiter und Deutschland Gruppendritter.

|}

|}

Gruppe D 
Alle Spiele fanden in Dublin statt.

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die U-16-Junioren der  wurden somit zum ersten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Tuncay - Çalişkan, Seletli, Özke, Habiboğlu, Tekke, Bayhan, Meriç, Önür, Sağlam, Aydin

Meriç erzielte den spielentscheidenden Siegtreffer im Endspiel.

1994
Fußballveranstaltung 1994
Fußball (Irland)
Sportveranstaltung in Irland